Олег Ефремов: Ефремов, Олег Владимирович (род. 1946) — советский и российский актёр.
 Ефремов, Олег Николаевич (1927—2000) — советский и российский актёр, театральный режиссёр и педагог, основатель театра «Современник».

Примечания